El término Fojo puede hacer referencia a:

 Fojo (Aranga), lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fojo (Arteijo), aldea española de la parroquia de Loureda, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 O Foxo (La Estrada), aldea española de la parroquia de Rubín, del municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra, Galicia.